

Astronomia 
 (3541) Graham – planetoida

Geografia 
Formy ukształtowania terenu:
 Mount Graham – góra w Arizonie, święte miejsce Apaczów
Miejscowości w USA:
 Graham – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Randolph
 Graham – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Appling
 Graham – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Graham – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Muhlenberg
 Graham – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alamance
 Graham – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Young
 Graham – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
Gminy w USA (ang. Graham Township):
 Graham – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jefferson
 Graham – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Graham – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Graham
 Graham – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Benton
 Graham – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
Hrabstwa w USA (ang. Graham County):
 Graham – hrabstwo w stanie Arizona
 Graham – hrabstwo w stanie Kansas
 Graham – hrabstwo w stanie Karolina Północna
Wyspy w Kanadzie:
 Wyspa Grahama (ang. Graham Island) – w prowincji Kolumbia Brytyjska
 Wyspa Grahama (ang. Graham Island) – w terytorium Nunavut

Ludzie o nazwisku Graham 
 Ronald Graham – amerykański matematyk
 Aimee Graham i Heather Graham – amerykańskie aktorki, siostry
 Andrew Graham – irlandzki astronom
 Billy Graham – amerykański kaznodzieja
 Bob Graham (strona ujednoznaczniająca)
 George Graham (strona ujednoznaczniająca)
 Martha Graham – amerykańska tancerka
 Sylvester Graham – amerykański dietetyk, od którego nazwiska pochodzi nazwa chleb Grahama (graham)

Kulinaria 
 graham – chleb z razowej mąki pszennej
 graham – typ mąki pszennej

Pozostałe 
 Graham – imię męskie
 klan Graham – klan szkocki

Zobacz też 

 Graham Island (ujednoznacznienie)